El príncipe David Bagration de Mujrani (Madrid, el 24 de junio de 1976) es el tercer hijo, y segundo varón, del príncipe Jorge Bagration-Mukhraneli y de María de las Mercedes Zornoza Ponce de León.

El príncipe David nació en España, donde la Familia Real de Georgia estaba establecida. Hijo del famoso piloto de automóviles y motocicletas, el príncipe Jorge de Bagration, heredó su pasión por los vehículos a motor y las carreras.

Actividades dinásticas 

Tras la caída del comunismo en Georgia, y con él el fin del dominio soviético y la independencia para el país, secundó a su padre en los trabajos y actividades de la Dinastía, con el objetivo de garantizar el retorno de la monarquía en Georgia. 

La influencia de la Dinastía puede apreciarse, por ejemplo, en el cambio en el nombre del país, llamado en 1991, tras su independencia, República de Georgia y cambiándose el nombre del mismo al actual de Estado de Georgia. El posterior reconocimiento por parte del Gobierno de Georgia de los derechos dinásticos de su padre supuso para la Dinastía la concesión de un estatus especial frente al de otras dinastías en el exilio. 

En 2003 se estableció en Tiflis, obteniendo en 2004 la nacionalidad georgiana. También participó, rindiendo apoyo moral a las tropas georgianas, en la Guerra de Osetia del Sur de 2008. 

En el año 2008 falleció su padre, y se convirtió en príncipe heredero de Georgia y gran maestre de la Orden del Águila de Georgia, la Orden de la Santa Reina Tamar y la Orden de la Corona de Georgia.

Matrimonio y descendencia 
El 8 de febrero de 2009 contrajo matrimonio en la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis con la princesa Ana Bagration-Gruzinsky, hija del príncipe Nugzar Bagration-Gruzinsky y de la actriz Leila Kipiani, miembros de la otra rama de la casa Bagration, la pareja contrajo matrimonio civil en Madrid, el 12 de noviembre de 2010, se divorciaron en 2013. El matrimonio tuvo un hijo:

 Príncipe Jorge de Bagration (Madrid, 27 de septiembre de 2011), bautizado por el Patriarca Elías II en la Catedral de Svetitsjoveli en Miskheta, el 3 de noviembre de 2013.

Relación con la Casa Real Española 

En continuación de las relaciones de su padre, el príncipe Jorge, con la Casa Real Española, el príncipe David asistió como invitado a la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la proclamación del rey Felipe VI de España.

Relación con la Casa Real del Reino Unido 

El 8 de marzo de 2017 David de Bagration fue recibido por los Duques de Gloucester en Kensington Palace, en motivo de la concesión del Gran Collar de la Orden del Águila de Georgia a la reina Isabel II del Reino Unido. Dicha recepción se realizó durante la segunda visita real que realiza al Reino Unido.

Distinciones honoríficas 
Georgianas
  Gran maestre de la Orden del Águila de Georgia.
  Gran maestre de la Orden de la Santa Reina Tamara.
  Gran maestre de la Orden de la Corona de Georgia.

Extranjeras

  Caballero Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I, Casa de Petrović-Njegoš (Montenegro)
  Comendador de la Orden de la Piedad, Liga de la Misericordia.
  Orden Militar de las Guerras en el Extranjero (EUA).
  Caballero Gran Cordón de la Real y Hachemita Orden de la Perla (Sultanato de Joló).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Casa Real de Portugal).

Ancestros

Referencias 

 Casa Real de Georgia
 Heraldry of the Royal House of Bagration-Mouchraneli 
 
  Монархом Грузии может стать Князь Давид Георгиевич Багратион-Мухранский. Russkaya Liniya. 29 February 2008.

Nacidos en 1976
Pretendientes al trono
Política de Georgia
Grandes maestres de la Orden del Águila de Georgia
Casa de Mujrani
Nacidos en Madrid